Synchron steht für:
 Deutsche Synchronkartei 
 Synchron (Magazin), synchronmag.com
 Synchron (Unternehmen), Unternehmen das an Hirn-Computer-Schnittstellen arbeitet
 Synchron (Verlag), synchron-publishers.com

Siehe auch:
 Synchronität